Грудки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Грудки — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Грудки — деревня в Судиславском районе Костромской области.

Украина 
 Грудки — село в Камень-Каширском районе Волынской области.